Почепта — топоним:
 Почепта — железнодорожная станция в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Почепта — посёлок при одноимённой станции в Комсомольском районе Хабаровского края.